peut désigner :
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Australie)
  (Taïwan)
  mixte (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  alpine (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  d'infanterie de montagne (France)
  (Inde britannique)
  (Inde britannique)
  du Commonwealth britannique (Nations-Unies)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  d'infanterie (Royaume-Uni)
  (Russie)
  (Russie)
  d'artillerie à roquettes (Ukraine)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique puis Russie)